De Stijl — другий студійний альбом американського дуету The White Stripes, який був випущений 20 червня 2000 року.

Композиції 
 You're Pretty Good Looking (For a Girl) - 1:49
 Hello Operator - 2:36
 Little Bird - 3:06
 Apple Blossom - 2:13
 I'm Bound to Pack It Up - 3:09
 Death Letter - 4:29
 Sister, Do You Know My Name? - 2:52
 Truth Doesn't Make a Noise - 3:14
 A Boy's Best Friend - 4:22
 Let's Build a Home - 1:58
 Jumble, Jumble - 1:53
 Why Can't You Be Nicer to Me? - 3:22
 Your Southern Can Is Mine - 2:29

Джерела 
 De Stijl  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми The White Stripes
Музичні альбоми 2000
Золоті музичні альбоми
Рок-альбоми
Червень 2000
Події 20 червня